Charles Fraser (botanicus), Brits botanicus
 Charles Fraser (kunstenaar), Amerikaans schilder van miniaturen